Коллекционирование кактусов — процесс коллекционирования, культивирования и изучения растений семейства Кактусовых. Кактуси́ст — человек, занимающийся разведением и коллекционированием кактусов. Слово происходит от существительного ка́ктус и суффикса -ист. Коллекционирование кактусов появилось во второй половине XVI века. Частные коллекции в России были утрачены в результате Октябрьской революции 1917 года. Однако сохранились крупные коллекции в ботанических садах Петрограда и Москвы. Они и на сегодняшний день являются самыми большими научными коллекциями кактусов в Российской Федерации. В СССР массовое распространение кактусов как популярных комнатных растений началось в конце 1950-х годов. Возникли клубы любителей кактусов, некоторые из них существуют по сей день.

Типы коллекций 
Разнообразие растений семейства кактусовых удивляет — здесь можно встретить супер-суккуленты, живущие в безводных пустынях, и эпифиты, произрастающие во влажных тропических лесах; древовидные канделябро-образные Карнегии и крохотные Фрайлеи, легко помещающиеся на ладони. Такое многообразие жизненных форм, а также очень своеобразная экзотика этих растений, делает их интересным объектом коллекционирования. Помимо общих коллекций, существуют специализированные, владельцы которых собирают кактусы, руководствуясь какими-либо определенными критериями. Так, некоторые коллекционируют растения одного или нескольких близкородственных родов (например: Нотокактус, Ферокактус). Другие коллекции подбираются по географическому признаку, например чилийские или боливийские кактусы. Встречаются коллекции ещё более специализированные, например те, где подбираются монстрозные или бесхлорофильные формы кактусов, виды способные произрастать летом в средней полосе России в открытом грунте и т. д.

Культивирование 

Так как кактусы — являются живыми растениями, то их коллекционирование неразрывно связано с их культивированием. Большинство видов, как суккулентных, так и эпифитных, нуждаются в искусственных условиях, имитирующих существующие на их родине. Создание таких условий — состав, структура и кислотность почв; полив, прикормки, правильный световой режим, условия зимовки, защита от вредителей — главная задача кактусиста. Для ее решения, коллекционеру кактусов приходится изучать естественные природные условия на родине каждого вида.

Выращивание кактусов имеет две основных тенденции: тепличное (теплица позволяет создать необходимый каждому растению режим освещения, тепла и влажности) и комнатное. Последнее, являются самым сложным, так как диапазон условий, которые можно создать в квартире, достаточно узкий. Несмотря на это, существуют комнатные коллекции, в которых растут очень капризные и трудные в культивировании виды.

В культивировании кактусов часто применяется прививка одного растения (привой) на другое (подвой). Подвоем, обычно служит выносливое растение; привоем — растение, которое трудно или невозможно вырастить на своих корнях.

Значение 

Сейчас многие виды и роды кактусовых в местах естественного произрастания или полностью уничтожены, или находятся на грани исчезновения. Коллекционирование этих растений позволяет сохранить генофонд редких видов. Среди кактусистов ведется активный обмен растениями и семенами, создаются новые сорта, неизвестные в природе (формы Астрофитума астериас, Эпифиллум и др.). Кроме того, некоторые формы кактусов (например бесхлорофильные) не могут выжить в природе — они существуют только благодаря прививкам.

Велико эстетическое значение коллекционирования кактусов. Кроме того, кактусист, в отличие от коллекционеров неживых объектов, постоянно наблюдает за своей коллекцией, ухаживает за ней, борется за жизнь каждого растения — что делает его не простым собирателем.

Коллекционирование суккулентных растений 
Коллекционирование суккулентных растений, не менее интересное занятие. Так как подавляющая часть кактусовых, тоже являются суккулентами, то иногда бывает трудно разделить эти два увлечения, тем более, что практически в каждой коллекции кактусов можно встретить суккулентные растения из других семейств (Аизовые, Молочайные, некоторые Кутровые и т. д.).

Клубы 
Кактусисты часто объединяются в клубы. Типичные цели в работе клубов кактусистов:
 пропаганда биологических знаний и пропаганда увлечения кактусами;
 обучение начинающих любителей основам выращивания кактусов
 организация выставок, семинаров и конференций;
 обмен опытом с любителями-кактусистами;
 разведение редких, трудно выращиваемых, исчезающих и вымирающих в природе видов кактусов;

Известные кактусисты 
 Альберто Фрич
 Адриан Хаворт
 Батов, Сергей Геннадьевич
 Бриттон, Натаниэль Лорд
 Гарри Блоссфельд
 Джордж Энгельманн
 Курт Бакеберг
 Лоренцо Раймундо Пароди
 Мануэль Фрайле
 Роуз, Джозеф Нельсон
 Фрич, Альберто Войтех
 Хаге, Вальтер
 Эрье А.
 Егор Летов
 Геннадий Горин

Ссылки 
 Московский клуб любителей кактусов
 Киевский сайт о кактусах и кактусистах
 Екатеринбургский клуб любителей кактусов «Цереус»
 Санкт-Петербургский клуб кактусистов

Примечания 

Коллекционирование
Хобби